A estrada municipal 539 (M539) é uma estrada que liga a  N 15-5  à  N 217  no concelho de Bragança.

Circuito:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)